

Босага — село, Босагинський сільський округ, Шетський район, Карагандинська область
 Босага — село, Ортауський сільський округ, Шетський район, Карагандинська область